Boomstraat (Utrecht)
 Boomstraat (Dordrecht)
 Boomstraat (Amsterdam)